Те́рра Но́ва () — нова земля.

Географія 
 Терра Нова (вулкан) — згаслий щитовий вулкан (2130 м) на острові Росса в Антарктиді.
 Терра Нова (національний парк) — канадський національний парк в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор
 Терра Нова (затока) — затока в морі Росса, біля берегів Землі Вікторії
 Терра Нова (острів) — острів в морі Сомова, біля берега Оутса, в Землі Вікторії
 Терра Нова (річка) — річка в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада
 Терра Нова (Баїя) — муніципалітет в штаті Баїя, Бразилія
 Терра Нова (Пернамбуку) — муніципалітет в штаті Пернамбуку, Бразилія
 Терранова-да-Сібарі — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Терранова-дей-Пассерині — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Лоді
 Терранова-ді-Полліно — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Потенца
 Терранова-Саппо-Мінуліо — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Реджо-Калабрія
 Нова Земля (Terre-Neuve) — історичним назва острова Ньюфаундленд, пов'язана із його французьким освоєнням (див. Нова Франція)

Наукові експедиції 
 Терра Нова (експедиція) — друга британська антарктична експедиція 1910–1913 років, очолювана капітаном Робертом Фолконом Скоттом
 Терра Нова (судно) — судно другої британської антарктичної експедиції 1910–1913 років

Розваги 
 Terra Nova — серіал телеканалу FOX 2011 року.